Sośnica [] heißen folgende Orte in Polen:

Stadtteil:
 Sośnica (Gliwice) (dt. Sossnitza), Stadtteil von Gliwice (Gleiwitz), Woiwodschaft Schlesien

Ortschaften:
 Sośnica (Wilczęta) (F. Friedrichshof), Siedlung in der Gemeinde Wilczęta (Deutschendorf), Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sośnica (Dobrzyca) (Steinicksheim), Dorf in der Gemeinde Dobrzyca (Dobberschütz), Powiat Pleszewski, Woiwodschaft Großpolen
 Sośnica (Radymno), Dorf in der Gemeinde Radymno, Powiat Jarosławski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Sośnica (Kąty Wrocławskie) (Schosnitz), Dorf in der Gemeinde Kąty Wrocławskie (Kanth), Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Sośnica (Woźniki), Dorf in der Gemeinde Woźniki (Woischnik), Powiat Lubliniecki, Woiwodschaft Schlesien
 Sośnica (Wierzchowo) (Herzberg), Dorf in der Gemeinde Wierzchowo (Powiat Drawski) (Virchow), Woiwodschaft Westpommern